Wood River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wood River Township (Illinois)
 Wood River Township (Custer County, Nebraska)
 Wood River Township (Hall County, Nebraska)